DB9 oder DB-9 steht für:

 Aston Martin DB9, ein Pkw-Modell des britischen Sportwagenherstellers Aston Martin
 falsche (aber gebräuchliche) Bezeichnung des elektrischen Steckverbinders DE-9, siehe D-Sub

Abkürzung